Hezbolá, Hizbulá, Hezbollah o Hizbullah puede referirse a los siguientes movimientos políticos-religiosos.
 Hezbolá; organización islamista libanesa;
 Kataeb Hezbolá; organización islamista iraquí;
 Hezbolá turco; organización islamista kurdo-turca.